Хазби Махарбекович Богов () — российский политический деятель, депутат Государственной Думы ФС РФ второго созыва (1995—1999).

Биография 
Был заместителем Председателя Правительства Республики Северная Осетия — Алания — руководителем администрации региона интенсивного экономического развития «Осетия».

Депутат государственной думы 
в Государственную Думу был избран 21 июня 1998 г. на дополнительных выборах по Северо-Осетинскому одномандатному избирательному округу № 21 Республики Северная Осетия — Алания.

Был членом депутатской группы «Народовластие», членом Комитета по бюджету, налогам, банкам и финансам; действительный государственный советник РФ 1 класса (классный чин присвоен Указом Президента РФ от 11 сентября 2008 г.).

Классный чин 
 Действительный государственный советник Российской Федерации 1 класса

Примечания

Ссылки 

Депутаты Государственной думы Российской Федерации II созыва
Депутаты Государственной думы Российской Федерации от одномандатных округов
Действительные государственные советники Российской Федерации 1-го класса
Политики Северной Осетии